Bernard Lalande kan syfta på:

* Bernard Lalande (1910–1998), fransk präst
 Bernard Lalande (1912–2009), fransk författare
 Bernard Lalande (född 1954), fransk politiker